

Helyek

USA
Atwood (Colorado)
Atwood (Illinois)
Atwood (Indiana)
Atwood (Iowa)
Atwood (Placentia, Kalifornia)
Atwood (Kansas)
Atwood (Kentucky)
Atwood (Michigan)
Atwood (Nevada)
Atwood (Oklahoma)
Atwood (Pennsylvania)
Atwood (Tennessee)
Atwood (Wisconsin)

Máshol
Atwood (kráter) holdkráter
Atwood (Ontario) Kanada

Egyéb
Atwood (családnév)